Coração - em inglês, heart
Heart - uma banda americana de rock composta por duas irmãs, ícones do Hard Rock, Ann e Nancy Wilson
Rio Heart
Heart of Midlothian Football Club

Álbuns
Heart (álbum de Heart)
Heart (álbum de L'Arc~en~Ciel)
Hearts (álbum)

Desambiguação